Сидер Крест има више значења:
 Сидер Крест (Нови Мексико)
 Сидер Крест (Оклахома)
 Сидер Крест (Пенсилванија)